Criquetot ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Criquetot-le-Mauconduit, Gemeinde im Département Seine-Maritime
Criquetot-l’Esneval, Gemeinde im Département Seine-Maritime
Criquetot-sur-Longueville, Gemeinde im Département Seine-Maritime
Criquetot-sur-Ouville, Gemeinde im Département Seine-Maritime
Kanton Criquetot-l’Esneval im Département Seine-Maritime